

Persone 
 Aldo Ballarin (1922-1949), calciatore italiano, difensore del Grande Torino
 Andrea Ballarin (1962), liutaio italiano
 Dino Ballarin (1925-1949), calciatore italiano, portiere del Grande Torino
 Fabiano Ballarin (1973), calciatore italiano
 Fabiano Ballarin  (1979) Rapper e cantautore italiano
 Jolanda Ballarin (1908-1977), pittrice croato-italiana
 Renato Ballarin (1919-2002), politico italiano
 Silvio Ballarin (1901-1969), matematico italiano
 Tiziano Ballarin (1899-1978) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Walter Ballarin (1953), calciatore italiano

Pagine correlate

 Ballarini